Cristinești se poate referi la:

 Cristinești, Botoșani
 Cristinești, Hotin

Vezi și 
 Cristian (dezambiguizare)

Toponime românești